Магриб — многозначный термин.
 Магриб — регион в Северной Африке.
 Союз арабского Магриба — панарабская организация.
 Магриб (молитва) — одна из ежедневных молитв в исламе, совершаемая после заката солнца.

См. также 
 Мариб